Epping – miasto w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Essex
 Epping – stacja londyńskiego metra położona na trasie Central Line
 Epping – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Lotaryngia

Miejscowości w USA:
 Epping – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Epping – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Epping – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
Gminy w USA:
 Epping (ang. Epping Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham